Als Landestelle wird bezeichnet:

 ein Start- und Landeplatz für Luftfahrzeuge
 ein Schiffsanlegeplatz

Siehe auch